Pouillon puede referirse a: 

 Pouillon, comuna francesa situada en Landas.
 Pouillon, comuna francesa situada en Marne.